Hendrik (voornaam)
 Hendrika (schip, 1901)
 Hendrika (schip, 1913)